Идендерри (;  (Эдан-Дэре), «обрывистый холм дубового леса») — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Оффали (провинция Ленстер).

История 
В XVI веке город носил имя Кулестаун (Coolestown) в честь семьи Кули/Коули, которой принадлежал местный замок. Впоследствии в результате заключения брака с кланом Блунделл замок перешёл к ним, а в 1691 году он был захвачен армией Якова II.

Позднее замок перешёл к маркизу Дауншира, который заплатил £692 за проект постройки большого канала, законченный к 1802 году.

В 1716 семейство Квакеров основало в городе успешное, на тысячу работников, производство сукна.

Демография 
Население — 5888 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 4559 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 5617, население пригородов (environs) — 271.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания 

Города Ирландии
Населённые пункты графства Оффали